Стейплс () — город  в округах Тодд,Уодина, штат Миннесота, США. На площади 11,8 км² (11,7 км² — суша, 0,1 км² — вода), согласно переписи 2000 года, проживают 3104 человека. Плотность населения составляет 264,6 чел./км².

 Телефонный код города — 218
 Почтовый индекс — 56479
 FIPS-код города — 27-62446
 GNIS-идентификатор — 0652547

Примечания

Ссылки 

 Официальный web-сайт города

Города округа Тодд (Миннесота)
Города округа Уодина